Philoxenos (altgriechisch Φιλόξενος) ist der Name folgender Personen:

 Philoxenos von Kythira (um 435–380 v. Chr.), griechischer Dithyrambendichter
 Philoxenos (Koroplast), griechischer Koroplast 
 Philoxenos von Eretria, griechischer Maler  
 Philoxenos (Hyparch), makedonischer Beamter Alexanders des Großen
 Philoxenos (Satrap), makedonischer Statthalter Alexanders des Großen
 Philoxenos von Athen, vermeintlicher griechischer Architekt 
 Philoxenos (Mediziner), griechischer Chirurg und Autor 
 Philoxenos (indo-griechischer König), indo-griechischer König 
 Philoxenos (Bildhauer), griechischer Bildhauer 
 Philoxenos (Architekt), griechischer Architekt 
 Philoxenos von Mabbug († 523), syrischer Theologe

Siehe auch
 Philoxenos-Zisterne